Марку — власна назва.

Особи
 ‎Джиммі Марку

Топоніми

Марку (Луара)
 Марку (Альпи Верхнього Провансу)

Марку-де-Канавезеш